Сажі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Сажі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз